Крул — фамилия. Известные носители:
 Крул, Тим — нидерландский футболист
 Крул, Кшиштоф — польский футболист